SdN son unas siglas que pueden referirse a:

 Sociedad de Naciones, organismo internacional, precedente de la ONU, existió entre 1919 y 1946.
 SAP Developer Network, comunidad en línea para desarrolladores SAP.
 Software-defined networking, redes definidas por software.
 Internacionalmente, se utilizan las letras SdN como abreviatura para referirse a Sudán.

Siglas
Abreviatura